Auguste Staes, Belgisch politicus
 Bart Staes, Belgisch politicus
 Gustaaf Staes, Belgisch politicus
 Paul Staes, Belgisch politicus
 Robert Staes, Zuid-Nederlands edelsmid en kunsthandelaar

Zie ook 
 Staessens, doorverwijspagina

Nederlandse of Vlaamse achternaam